McMurtry est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1937-1984), joueur américain de football américain
 (1937-1984), joueur de baseball américain
 (né en 1940), homme d'affaires irlandais
 (1876-1958), avocat et officier américain
 (1918-1985), oculiste américain
 (né en 1967), joueur américain de football américain
 (né en 1962), chanteur et compositeur américain

Larry McMurtry (1936-2021), romancier et essayiste américain
, médecin et conseiller canadien
Roy McMurtry (né en 1932), homme politique provincial canadien de l'Ontario
 (née en 1960), joueuse de soccer américaine
 (né en 1936), caricaturiste britannique
 (né en 1935), ingénieur mécanique américain
 (1801-1875), homme politique américain de l'Illinois

Homonymie de patronyme